Уезд Хамя́н () — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.

История 
История Хамяна берёт своё начало в первом тысячелетии нашей эры. Тогда, во времена государства Силла, здесь находился уезд (гун) Чхоллён. Во время династии Корё Хамян получил своё современное название и административный статус хён (более мелкая административная единица, чем гун). В 1395 году, в эпоху династии Чосон, Хамян снова стал уездом, объединившись с двумя соседними хёнами — Унбоном и Анхыем. В 1914 году Анхый был поделён между Хамяном и соседним Кочханом. В 1957 году в состав Хамяна входил один ып и десять мёнов. Это разделение сохранилось до настоящего времени.

География 
Хамян расположен в южной части Корейского полуострова на западе провинции Кёнсан-Намдо. Ландшафт преимущественно горный. На западе граничит с провинцией Чолла-Пукто, на севере и северо-востоке — с Кочханом, на юге — с Хадоном, на востоке и юго-востоке — с Сачхоном. Через Хамян течёт небольшая река Вичхон.

Административное деление 
Хамян административно делится на 1 ып и 10 мёнов:

Туризм и достопримечательности 
Природные
 Лес Санним площадью 21 га, в 1962 году включённый в список памятников природы Кореи.
 Горные районы, прежде всего входящие в горный массив Чирисан. Сейчас здесь создана инфраструктура для занятия горным и экологическим туризмом, имеется несколько горнолыжных курортов.
Исторические
 Буддийские храмы Йонгакса (IX век), Пёксонса (конец эпохи Силла), Йончхуса (V век), Кымдэам (VII век), Полимса и Санъёндэ. Большая часть буддийских храмов Хамяна относится к эпохе расцвета корейского буддизма времён государства Объединённое Силла.
 Высеченное в скале изображение Будды в Мачхонмёне — входит в список сокровищ Кореи под номером 375. Изображение датируется эпохой ранней династии Корё. Высота изображения — 580 см, высота пьедестала — 66 см.
 Сидячая статуя Будды в Хамяныпе — датируется эпохой династии Корё, входит в список сокровищ Кореи под номером 376. Высота статуи — 254 см, высота пьедестала — 158 см.
 Сагынсансон — военный форт эпохи династии Чосон. Входит в список Исторических мест Кореи под номером 152.
 Хвансоксансон — другой военный форт эпохи династии Чосон. Расположен в Сохамёне. Общая площадь форта — 446 тыс. м². Входит в список Исторических мест Кореи под номером 322.
Культурные
 Ежегодный фестиваль водяных мельниц. В программе выступления фольклорных коллективов, театрализованные шествия, состязания в традиционных видах спорта.

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Хамян имеет ряд символов:
 Дерево: дзельква — символизирует прогресс и развитие.
 Птица: кукушка — в народном фольклоре корейского крестьянства кукушка является предвестником хорошего урожая.
 Цветок: азалия — символизирует объединение и дух первооткрывательства.
 Животное: гималайский медведь — олицетворяет миф об основании Кореи, в котором материнское начало воплощается в образе медведицы.
 Маскот: весёлый гималайский медведь Гоми.

Города-побратимы 
Хамян является городом-побратимом следующих городов:

  Согу, Тэджон, Республика Корея
  Сасангу, Пусан, Республика Корея
  Квансангу, Кванджу, Республика Корея
  Ынпхёнгу, Сеул, Республика Корея
  Йонгван, провинция Чолла-Намдо, Республика Корея
  Чханвон, провинция Кёнсан-Намдо, Республика Корея
  Нассау, штат Нью-Йорк, США
  Янчжоу, провинция Цзянсу, Китай
  Хуэйнань, Тунхуа, провинция Гирин, Китай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт уезда
 Страница уезда в вики-энциклопедии Galbijim

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Намдо